Termin -{S54}- ima više značenja.

 BMW M54, motor
 Sukhoi S-54, motor